Oliveira do Douro (Cinfães) - freguesia no concelho de Cinfães, Portugal
 Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) - freguesia no concelho de Vila Nova de Gaia, Portugal

Ver também 

Desambiguação